Lobsang Chökyi Gyaltsen (1570–1662) le  panchen-lama.
 Choekyi Gyaltsen (1938 - 1989) le  panchen-lama.
 Chokyi Gyaltsen (1377-1448), le  Taï Sitou Rinpoché.
 Chokyi Gyaltsen Palzang (1586-1657), le  Taï Sitou Rinpoché.